Austroargiolestes är ett släkte av trollsländor. Austroargiolestes ingår i familjen Megapodagrionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Austroargiolestes